FutureSex/LoveSounds — второй студийный альбом американского певца Джастина Тимберлейка, выпущенный в 2006 году. Диск принёс Тимберлейку две премии «Грэмми» в номинациях «лучшее мужское вокальное поп исполнение» и «лучшая танцевальная запись». Мировые продажи альбома составили 10 миллионов копий.

Об альбоме 
Первоначально планировалось, что альбом будет двойным, первый CD должен был содержать танцевальные композиции и носить название FutureSex, а второй — песни о любви и называться LoveSounds. За несколько месяцев до релиза Джастин Тимберлейк поменял решение, и альбом был выпущен на одном CD под первоначальным названием.

FutureSex/LoveSounds вышел в США 12 сентября 2006 года и дебютировал на первом месте в чартах с продажами за первую неделю более 684 тыс. экземпляров. 17 сентября 2006 года альбом вышел в Австралии и в Великобритании, в обеих странах дебютировав на первом месте национальных чартов с продажами 35 тыс. и 90 тыс. экземпляров соответственно.

Продажи/Коммерческий успех 
Несмотря на средний успех синглов на радио, в России альбом стал суперуспешным. Было продано свыше 200 000 копий пластинки и в итоге, в 2008 году альбом получил Бриллиантовый статус. Это был первый случай присуждения Бриллиантового статуса иностранному исполнителю со времени начала официального подсчёта продаж альбомов в России (с 2003 года), вторым случаем стал альбом Kabaret певицы Патрисии Каас.

Список композиций

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Джастина Тимберлейка

Альбомы Jive Records
Альбомы Джастина Тимберлейка
Альбомы прогрессивного попа
Альбомы современного ритм-н-блюза
Альбомы танцевальной музыки
Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы, спродюсированные Джастином Тимберлейком
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200